La Farga Group, grup empresarial dedicat als productes de coure, ubicat a Les Masies de Voltregà (Osona)
 Lycée Français de Gavà Bon Soleil, centre educatiu de titularitat privada amb seu a Gavà (Baix Llobregat)
 Gramàtica lexicofuncional (del seu nom en anglès Lexical Funcional Grammar), varietat de la gramàtica generativa centrada en la sintaxi